

Codici 
 ZE – codice HASC del comune di Želino (Macedonia del Nord)
 ZE – codice vettore IATA di Líneas Aéreas Azteca
 ZE – codice ISO 3166-2:HU di Zalaegerszeg (Ungheria)
 ZE – codice ISO 3166-2:NL della Zelanda (Paesi Bassi)

Altro 
 Ze – lettera dell'alfabeto cirillico
 Zé – diminutivo di José (Giuseppe), nome proprio di persona della lingua portoghese
 ZE – targa automobilistica di Zell am See (Austria)

Geografia 
 Zè – comune del Benin nel dipartimento dell'Atlantico